Ел Зокитал има више значења:

 Ел Зокитал (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Зокитал (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Зокитал (Атотонилко ел Гранде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Зокитал (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Зокитал (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику